Big Love (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie van HBO
 Big Love (single) - Single uit 1987 van Fleetwood Mac